Ligurisch (Romaanse taal), een Romaanse taal
Ligurisch (oud), een taal die werd gesproken door de Liguriërs